I Remember Miles может означать: 

 I Remember Miles — альбом Бенни Голсона 1993 года.
 I Remember Miles — альбом Ширли Хорн 1998 года.